Just the Two of Us, titre alternatif du film américain The Dark Side of Tomorrow (1970)
 Just the Two of Us, chanson de Grover Washington, Jr. et Bill Withers (1980)
 Just the Two of Us, série télévisée américaine (2006-2007)